Mota (eiland), een eiland in Vanuatu
Mota (scootermerk), een Duits historisch motorfietsmerk
Mota (vlinders), een geslacht van vlinders in de familie Lycaenidae
Mota del Cuervo, een gemeente in de Spaanse provincie Cuenca
MOTA (arbeidstoeleiding), leerwerktrajecten in Twente voor jongeren met ASS problematiek.

Personen
Josefina Vázquez Mota, een Mexicaanse politica
Rosa Mota, een Portugese marathonloopster